Die Diamond Nine / Dynamic Costa del Sol Open 2007 waren das 89. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 6. bis 8. Dezember 2007 in Málaga in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Italiener Bruno Muratore wurde durch einen 10:9-Sieg im Finale gegen den Polen Radosław Babica Turniersieger.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Costa del Sol Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Costa del Sol Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

089
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Málaga